— это железнодорожная станция, находящаяся в районе Такаданобаба в Токио, Синдзюку. Будучи расположенной между коммерческими районами Икэбукуро и Синдзюку, эта станция связывает линию Сэйбу Синдзюку и линию Тодзай с линией Яманотэ. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
 East Japan Railway Company
 Линия Яманотэ
 Seibu Railway Company
 Линия Синдзюку
 Tokyo Metro
 Линия Тодзай

Планировка станции

Линия Яманотэ и линия Синдзюку

Линия Тодзай

Близлежащие станции

Ссылки
 JR East: Станция Такаданобаба 
 Tokyo Metro: Станция Такаданобаба 
 Seibu Railway: Станция Такаданобаба